De Levensbron (Goes) - kerkgebouw
 De Levensbron (Terneuzen) - kerkgebouw
 De levensbron - schilderij